Альбрехт Фридрих Вильгельм Эрнст фон Гре́фе (; 28 мая 1828, Брисков-Финкенхерд — 20 июля 1870, Берлин) — немецкий хирург-офтальмолог, приват-доцент Берлинского университета. Разработал операцию иридэктомии — иссечения части радужной оболочки для лечения глаукомы, предложил способ удаления катаракты, значительно усовершенствовавший технику операции, описал изменения глазного дна при опухолях головного мозга и базедовой болезни. По инициативе и непосредственном участии Альбрехта фон Грефе в Гейдельберге возникло первое в мире общество глазных врачей — Гейдельбергское офтальмологическое общество, членами которого являлись окулисты не только Германии, но и других стран, в том числе и России. Сын Карл-Фердинанда фон Грефе (1787—1840) — немецкого хирурга, офтальмолога, специализировавшегося в области пластической и реконструктивной хирургии, основателя немецкой школы ринопластики.

Ранние годы и учёба в университете 
Альбрехт фон Грефе родился в семье хирурга генерал-штаб-доктора прусской армии Карла-Фердинанда фон Грефе. В 1837 году поступает во французскую городскую гимназию. По окончании гимназии, в возрасте 16 лет Грефе начинает учёбу в Берлинском университете, где изучает философию, логику, естественные науки и анатомию, слушает лекции знаменитых учёных своего времени: профессора внутренних болезней Морица Ромберга, профессора Иоганна Шёнлейна, физиолога Иоганна Мюллера возглавлявшего в то время медицинский факультет. Среди учеников Мюллера были Рудольф Вирхов, Теодор Шванн, Эмиль Дюбуа-Реймон, Герман Гельмгольц и другие. В 1847 году Альбрехт Грефе защитив работу «О броме и его действии», получает звание доктора. После этого он отправляется в Европу.

Научное путешествие 
Альбрехт Грефе приезжает в Прагу, где посещает клинику глазных болезней известного доктора Карла Арльта, что влияет на его решение посвятить себя офтальмологии. Побывал доктор Грефе в Париже, посетил клиники  и . Затем, посещает Вену, где практикуется в клинике  и  (отца и сына). В Лондоне и Глазго изучает опыт лечения глазных болезней в  и знакомится с докторами Уильямом Боуменом, Джорджем Критчетом и Франциском Дондерсом.

Возвращение в Германию 
В 1850 году Альбрехт фон Грефе возвращается в Германию и начинает собственную врачебную практику. Снимает несколько небольших помещений, в которых ведёт прием пациентов, содержит на собственные средства стационарную лечебницу на 120 коек, из них — 60 бесплатных, для малоимущих пациентов и операционную.
На прием к нему шли люди всех сословий, нередко приезжали из других стран. В среднем в год он принимал до 8 тысяч пациентов, что способствовало накоплению большого клинического опыта.

В 1852 году Грефе защитил докторскую диссертацию «О движении глаз» и ему присвоили звание приват-доцента Берлинского университета, что давало возможность читать лекции студентам. Рабочий день Альбрехта Грефе заполняли обходы больных в клинике (включая ночные посещения), консультации в городе, амбулаторные приемы и очень серьезные научные занятия включающие лекции для студентов.
Официального места в глазной клинике он не получил, субсидий для собственной больницы не имел. В Берлине в то время единственной благоустроенной глазной клиникой была больница Шарите, но перейти работать в неё ученому удалось только за два года до смерти.

Научная и практическая деятельность 

В 1850 году Герман Гельмгольц ввёл в клиническую практику офтальмоскоп. Этот инструмент позволил Альбрехту Грефе сделать ряд открытий и научных предложений, касающихся патологии глазного дна. Он описал эмболию артерии сетчатки, дифференцировал центральный рецидивирующий сифилитический ретинит от диффузного, описал неврит зрительного нерва и многое другое.
Семь лет своей научной деятельности (до 1857 года), Грефе посвятил исследованию функционирования глазных мышц, косоглазию и его исправлению путём операции, изучению амблиопии. Позже, он подробно описал симптомы параличей глазных мышц и клинические проявления дифтерии и бленорейного конъюнктивита, наметил пути медикаментозного лечения этих заболеваний.

Грефе считал глазное давление основной причиной глаукомы. По его мнению, снизив давление — можно было избавить больного от глаукомы. Во время лечения пациента с полным заращением зрачка, Грефе сделал иридэктомию (иссечение части радужной оболочки) и заметил, что глаз после операции стал мягче. Это натолкнуло врача на мысль о возможности применения подобной операции при глаукоме.

На первом Международном офтальмологическом конгрессе в Брюсселе в 1857 году Грефе сделал доклад «О природе и лечении глаукомы иридэктомией». Эта операция принесла ему мировую славу и спасла от слепоты многих больных глаукомой. Иридэктомия применяется в офтальмологической практике и в настоящее время.

В 1859 году Грефе предложил способ периферической линеарной экстракции катаракты. Он сделал периферический линеарный разрез, благодаря которому расхождение краев раны лоскутного разреза было устранено. Для такого разреза Грефе изобрел специальный длинный и узкий скальпель, за которым сохранилось название — грефевский.

Альбрехт Грефе и российская офтальмология 
В XIX веке российская офтальмология заметно отставала от европейской. Многие русские врачи приезжали в Германию, чтобы повысить свою квалификацию, изучить новые методики лечения глазных болезней. У Альбрехта Грефе стажировались: Эмилиан Адамюк, Леонард Гиршман, Владимир Добровольский, Иоганн Магавли, Эммануил-Макс Мандельштам, Александр Скребицкий, Эдуард Юнге и многие другие, впоследствии знаменитые русские учёные. Некоторые из них возглавили отечественные офтальмологические учреждения: Э. А. Юнге — в Санкт-Петербурге кафедру офтальмологии Медико-хирургической академии, а Л. Л. Гиршман — глазную больницу в Харькове.

Одной из самых распространённых глазных болезней в то время была глаукома, в большинстве случаев приводящая к слепоте. Первую антиглаукоматозную иридэктомию по методу Грефе в России произвел в 1858 году в Петербурге врач Иван Иванович Кабат. Он стажировался у Грефе, от которого получил рукопись с описанием метода антиглаукоматозной иридэктомии. Кабат передал рукопись для публикации в Военно-медицинский журнал, где статья Грефе вышла в переводе С. П. Боткина. Операция прошла успешно, результаты были доложены Кабатом в том же году на заседании Общества русских врачей в Петербурге. Последователями учёного стали такие выдающиеся русские врачи, как Эмилиан Адамюк, Алексей Маклаков, Леонид Беллярминов, Владимир Филатов.

Общественная деятельность 
В 1854 году Альбрехт Геффе основал, а затем редактировал немецкий журнал «Архив офтальмологии». В журнале опубликовано большинство работ учёного, занимающее в общей сложности 2500 страниц. В дальнейших выпусках журнала большое участие приняли известные офтальмологи Карл Арльт и Франциск Дондерс. В 1863 году Грефе создал первое в мировой практике научное объединение офтальмологов — Гейдельбергское офтальмологическое общество. По его примеру впоследствии Общества возникли во многих странах, в том числе и в России.

Последние годы жизни и смерть 

После Брюссельского конгресса и последовавшей мировой славы произошло трагическое событие — умерла горячо любимая им мать. В 1861 году во время путешествия в Баден-Баден Грефе перенёс тяжёлый плеврит. Врачи, лечившие его, поставили весьма неутешительный диагноз — плеврит туберкулёзного происхождения. Огромное напряжение сил, неустанная научная работа и продолжающиеся приступы болезни подтачивали здоровье учёного. Будучи тяжело больным Грефе ездил на курорт в Швейцарию, однако и там его поджидали пациенты из многих стран, поэтому отдых превращался в ту же самую практику. Последние годы жизни Альбрехта прошли в атмосфере семейного счастья — любящая жена и пятеро детей. Жена ухаживала за ним во время обострений болезни. Она также заболела туберкулёзом и пережила мужа только на два года. На её надгробии высечена трогательная надпись: «Любовь сильна как смерть».

Умер Альбрехт фон Грефе 20 июля 1870 года. За свою короткую жизнь — 42 года, из них в медицине всего 19 лет — он успел собственноручно сделать более 10 тысяч экстракций катаракты, оказать офтальмологическую помощь более чем 100 000 пациентов.

Похоронен учёный в Берлине на Иерусалимском кладбище. На могильном камне надпись: «Учителю офтальмологии» и библейское изречение: «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце» (Книга Екклесиаста 11:7).

Увековечивание памяти 

При жизни у Грефе было достаточно противников. Некоторые учёные не признавали офтальмологию отдельной и самостоятельной дисциплиной. Гениальность Грефе была справедливо оценена соотечественниками только после его смерти.

У входа в больницу Шарите в 1882 году установлен памятник Альбрехту фон Грефе по проекту профессора Зимеринга. Это был первый памятник человеку науки, установленный в Берлине просто на улице. На памятнике запечатлен доктор Грефе, на левом барельефе — страдающие больные, на правом — благословляющие его пациенты, которым он сохранил или вернул зрение.  учредило медаль его имени. В глазной клинике Гейдельберга организован музей учёного. Журналу «Архив офтальмологии» присвоено его имя — «Albrecht von Graefes Archiv fur Ophthalmologie».

Ряд зрительных синдромов и болезней, впервые описанных учёным, носят его имя. Это болезнь Грефе,
миопатия Грефе, симптом Грефе.

Библиография 
 De bromo ejusque praeparatis.
Диссерта́ция, 1847.
 Über die Wirkung der Augenmuskeln.
Хабилитация, 1852.
 Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schiefen Augenmuskel.
Archiv für Ophthalmologie. Том I, 1854.
 Über Doppelsehen nach Schieloperationen und Incongruenz der Netzhäute.
Archiv für Ophthalmologie. Том I, 1854.
 Über die diphterische Conjunctivitis und die Anwendung des Causticum bei acuten Entzündungen.
Archiv für Ophthalmologie. Том I, 1854.
 Notiz über die Behandlung der Mydriasis.
Archiv für Ophthalmologie, 1854—1855; 1, 1 Abt.: 351—419.
 Vorläufige Notiz über das Wesen des Glaucoms.
Archiv für Ophthalmologie, 1854—1855, 1, 1 Abt.: 371—382.
 Ueber die Coremorphosis als Mittel gegen chronische Iritis und Iridochorioiditis.
Archiv für Ophthalmologie, 1855-56, 2, 2 Abt.: 202—257.
 Exceptionelles Verhalten des Gesichtsfeldes bei Pigmententartung der Netzhaut.
Archiv für Ophthalmologie, 1858, 4: 250—253.
Von Graefe-Lindenow/von Graefe-Sjögren syndrome.
 Ueber Complication von Sehnervenentzündung mit Gehirnkrankheiten.
Archiv für Ophthalmologie, 1860, 7, 2 Abt: 58-71.
 Über Basedow’sche Krankheit.
Deutsche Klinik, Berlin, 1864, 16: 158—159.
Von Graefe’s sign.
 Ueber modificirte Linearextraction.
Archiv für Ophthalmologie, 1865, 11, 3 Abt.: 1-106.
Archiv für Ophthalmologie, 1866; 12. 1 Abt.: 150—223.
Archiv für Ophthalmologie, 1868; 14, 3 Abt.: 106—148.
 Zur Lehre der sympathischen Ophthalmie.
Archiv für Ophthalmologie, 1866, 12, 2 Abt: 149—174.
 Symptomenlehre der Augenmuskellähmungen.
Berlin, H. Peters, 1867.
 Sehen und Sehorgan.
Serie: Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vortrage, published by Rudolf Virchow (1821—1902) and Franz von Holtzendorff (1829—1889).
2. Serie, Heft 27. Berlin, 1867. 48 ст.
 Ueber Ceratoconus.
Berliner klinische Wochenschrift, 1868, 5: 241—244, 249—254.
 Demonstration in der Berliner medizinische Gesellschaft vom 2.9.1866.
Berliner klinische Wochenschrift, 1868, 5: 127.

Примечания

Ссылки 
 Friedrich Wilhelm Ernst Albrecht von Graefe
 Н. А. Емельянова. Немцы в России : три века научного сотрудничества. Санкт-Петербург, 2003. — С. 320—325.
 А. Грефе — основатель современной офтальмологии.

Глазные хирурги
Офтальмологи Германии
Хирурги Германии
Члены Леопольдины
Члены Шведской королевской академии наук
Преподаватели Берлинского университета
Сотрудники Шарите
Похороненные на Втором кладбище Иерусалимской и Новой церквей
Председатели Берлинского медицинского общества